Fritze Carstensen (1925-2005), nageuse danoise
 Margit Carstensen (née en 1940), actrice allemande
 Peter Harry Carstensen (né en 1947), homme politique allemand (voir aussi Cabinet Carstensen I et Cabinet Carstensen II)
  (1926–1992), linguiste allemand
  (1973-), personnalité politique allemande du SPD
  (1926-), artiste qui travaille le papier découpé
  (1812–1857), officier danois
  (1922–2008), chirurgien allemand
 Jacob Carstensen (1966-), Biologiste et écologiste danois
 Jacob Carstensen (Schachspieler) (1977-), joueur d'échecs danois
 Jacob Carstensen (1978-)
  (1971-), économiste allemand
 Lucas Carstensen (1994-), coureur cycliste allemand
  (1906–1992), éducateur allemand
 Stian Carstensen (1971-), accordéoniste norvégien
  (1955-)
  (1885-1967), femme peintre
  (1894-1980), théologien suédois

Voir aussi 
 Carstens

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme danois